CMT steht für:
 California Mastitis Test
 Caravan, Motor und Touristik, eine jährliche Messe in Stuttgart
 Center of Maritime Technologies
 Centroid Moment Tensor: Eine Größe, um die Stärke und Ausrichtung von Erdbebenherden zu beschreiben.
 Circus Movement Tachykardie, siehe Wolff-Parkinson-White-Syndrom
 CMT-Wert: Flachstauchwiderstand an labormäßig gewellter Wellpappe
 CMT-Stoffe: cancerogen (Krebs erzeugend), mutagen (Erbgut schädigend), teratogen (Frucht schädigend), siehe auch Gefahrstoff
  (englisch), ein Schweißverfahren, siehe CMT-Schweißen
 Communication, Media and Technology, eine Siemens Softwarefirma
 Container Managed Transaction, siehe Enterprise Java Beans
 Country Music Television, ein 1983 gegründeter amerikanischer Country-Musikkanal, der zu MTV Networks gehört
 Culturally Modified Trees, aus kulturellen Gründen veränderte Bäume
 Morbus Charcot-Marie-Tooth, eine neuromuskuläre Erkrankung
 Quecksilber-Cadmium-Tellurid, eine alternative Kurzbezeichnung für ein Halbleiter-Material für Infrarot-Fotodioden
 Cut, make and trim (CMT), Bekleidungsbranche, passive Lohnveredelung
 Continuous mapping theorem, ein Satz aus der Stochastik über das Konvergenzverhalten von Zufallsvariablen, siehe Satz von der stetigen Abbildung

cmt steht für:
 Tsotsitaal (ISO-639-3-Code), ein hauptsächlich von Männern gesprochener Soziolekt der südafrikanischen Townships

Abkürzung